Las siglas CEC pueden hacer referencia a:

 Centro de cortante (centro de esfuerzos cortantes, CEC).
 Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC).
 Escuela Politécnica Nacional (CEC-EPN, Centro de Educación Continua-Escuela Politécnica Nacional), universidad pública creada en Quito (Ecuador) en 1869.
 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) creado en la ciudad de Rosario (Argentina) en 1995.